Смартфон оснащается 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением Full HD+ (2388 х 1080 пикселей) с кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, основной тройной камерой (100 Мп, 5 и 2 Мп), SoC MediaTek Helio G88, аккумулятором 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев.

На смартфон устанавливается операционная система Android 12 с оболочкой MagicUI 6.1. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, NFC.

У HONOR X8a есть слот, который позволяет одновременно использовать две сим-карты. Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку включения смартфона. На наш взгляд, самое удобное место для дактилоскопического сенсора. К тому же здесь он срабатывает мгновенно и безошибочно.

Снизу кроме микрофона и разъема USB-C разместился динамик. Он хоть и монофонический, однако звук обеспечивает не только громкий, но и чистый, без характерного для высокой громкости дребезжания.

На крышке HONOR X8a внимание притягивает большущий блок с камерами и вспышкой. Он прилично выступает над плоскостью панели и намекает на приличные фотовозможности смартфона.

Экран занимает почти всю поверхность передней панели, поэтому, как говорилось выше, даже пришлось переместить датчик освещенности. Не удивительно, потому что отношение экрана к корпусу составляет 93,6 %, а толщина рамки экрана составила всего 1,1 мм.

В HONOR говорят о заводской калибровке дисплея, благодаря которой экран может похвастаться максимально естественной цветопередачей. Ничего не можем сказать по поводу калибровки, но экран для такой ценовой категории вызывает только восторг. Цветасто, ярко, сочно, очень детализировано благодаря высокой плотности пикселей на дюйм.

Технические характеристики Honor X8a:

 Дисплей: 6,7", LCD, 2388х1080, частота обновления 90 Гц
 Процессор: MediaTek Helio G88
 ОЗУ: 6/8 ГБ
 ПЗУ: 128 ГБ
 Основная камера: 100 Мп (f/1.9) + 5 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2) + 2Мп (макро, f/2.4)
 Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.45)
 Аккумулятор: 4500 мАч, зарядка 22,5 Вт
 Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке включения
 ОС: MagicUI 6.1 на базе Android 12
 Разъём: USB Type-C (USB 2.0)
 Связь: 4G, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS
 Размеры: 162,9 x 74,5 × 7,48 мм
 Вес: 179 г.